Dinglinger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christoph Dinglinger (1668–1745), deutscher Juwelier, Bruder von Johann Melchior und Georg Friedrich Dinglinger

 Johann Melchior Dinglinger (1664–1731), deutscher Goldschmied
 Sophie Friederike Dinglinger (um 1736–1791), deutsche Miniatur- und Pastellmalerin